Форст — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Форст (Айфель) — коммуна в Германии.
 Форст (Баден) — коммуна в Германии.
 Форст (Берн) — населённый пункт в Швейцарии.
 Форст (Вайнштрассе) — коммуна в Германии.
 Форст (Лужица) — город в Германии.
 Форст (станция) — железнодорожная станция в городе Форст (Лужица).

Персоналии 
 Форст, Вилли (1903—1980) — австрийский актёр, режиссёр, продюсер.
 Форст, Джудит (род. 1943) — канадская оперная певица и музыкальный педагог, меццо-сопрано.

См. также 
 Фрост